Владимир Пилкин:
 Пилкин, Владимир Павлович (1827—?) — контр-адмирал.
 Пилкин, Владимир Константинович (1869—1950) — адмирал, морской министр в правительстве при Северо-Западной армии Юденича.